est un mot anglais signifiant « musicologie ». Il peut faire référence à :

 , album de  sorti le  ;
 , chanson de l'album.